Un aller simple pour Tombouctou est une bande dessinée de Wilma van den Bosch, Daniel Pérez et le studio Comicup, parue en 2002 et mettant en scène les personnages de l'univers des canards de Disney. Elle imagine les aventures de Donald Duck lorsqu'il se réfugie à Tombouctou après avoir provoqué de grosses catastrophes à Donaldville. 7 épisodes sont parus dans Super Picsou Géant en 2003, mais ils ne  furent jamais édités en album en France pour l'instant.

Concept
Donald Duck est bien connu pour déclencher de nombreuses catastrophes dans sa ville, Donaldville. Lorsque la haine des cityens à son égard devient trop forte, il n'a qu'une seule solution : s'enfuir à Tombouctou, en Afrique. Les auteurs de cette série se posent alors la question : mais que Donald fait-il à Tombouctou ? La réponse est simple : toujours des catastrophes...

Résumé des épisodes

Épisode 1 : Carton rouge
Donald, travaillant dans une usine de colle, souhaite assister à la finale du match de football, qui se déroule dans un stade à côté. Il propose alors à ses collègues d'accélerer le rythme en augmentant le thermostat du feu permettant à la colle de rester liquide. Mais il oublie de remettre la température à un niveau normal, et la colle explose et envahit tous les bâtiments alentour, y compris le stade. Donald est alors contraint de s'exiler vers Tombouctou...

Épisode 2 : Récidive
Donald, réfugié à Tombouctou, est touché par l'hospitalité des habitants à son égard. Il décide alors, pour leur faire plaisir, de laver de nuit l'immeuble municipal, sans savoir qu'il est en terre. Il est alors contraint de fuir la colère des habitants (de Tombouctou cette fois-ci), et de revenir à Donaldville...

Épisode 3 : La caravane passe
Un homme peu scrupuleux, Imabim, offre sa caravane à Donald, ce dernier ignorant qu'Imabim l'a déjà vendu trois fois. Donald, part pendant la nuit avec son cadeau, et Imabim espère qu'il se fera arrêter à sa place. Toutefois, Donald, par maladresse, créé un embouteillage de chameaux, rendant la fuite impossible : Imabim est coincé.

Épisode 4 : Au voleur !
Pendant une épidémie de vols, Donald est le seul à ne pas être victime du pickpocket , il est donc bien évidemment soupçonné d'être le voleur. Mais Daisy arrive et, déguisée en homme, mène son enquête.

Épisode 5 : Le marchand de sable
Donald et Daisy sont cette fois-ci confrontés à Abou, l'ancien gardien du trésor public, devenu fou après avoir failli à sa mission. C'est en réalité lui le véritable voleur, simulant la folie pour mieux transporter son butin...

Épisode 6 : Droit d'asile
Donald et Daisy sont encerclés par des brigands du désert qui comptent les dévaliser. Toutefois, Daisy réclame le droit d'asile : 3 jours où les brigands doivent veiller à leur bien-être. Les voleurs, en rage, acceptent. Les deux héros tentent alors de s'enfuir avant que le délai ne soit écoulé...

Épisode 7 : Avis de tempête
Un devin, M'Hoela, prédit une énorme tempête de sable sur Tombouctou. Les habitants, paniqués, s'en vont. Bien évidemment, ce n'était qu'un stratagème pour permettre à des brigands d'entrer dans la ville...

Auteurs
Wilma van den Bosch : scénario des 7 épisodes + dessins des épisodes 1, 2 et 4
Daniel Pérez : dessins des épisodes 3 et 5 + co-dessins de l'épisode 6
Comicup : co-dessins de l'épisode 6

Références

Univers de Donald Duck
Bande dessinée Disney